Power Rangers (película) puede referirse a:

Power Rangers: la película: Película del año 1995.
Power Rangers: Película de 2017.